Ла Лоза има више значења:

 Ла Лоза (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лоза (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику